Idlir Azizaj, né le  à Vlora, est un écrivain et traducteur albanais, installé en France depuis 2004. Azizaj est surtout connu por son roman Terxhuman et la forme nouvelle de la prose albanaise contemporaine, mais aussi sa traduction dUlysse de James Joyce en albanais, ce qui lui a valu la "Plume d'argent" du Ministère de la culture d'Albanie en 2004.

 Biographie 
Azizaj a terminé ses premières études en économie à l'Université de Tirana. Il a ensuite étudié la littérature anglaise et américaine au Concordia College, dans le Minnesota, aux États-Unis. En 2006, il a reçu le rang de « maître » en philosophie à l'Université de Paris  le papier Ulysse le gramophone qui chante le silence.

Le volume de poèmes "Eye on the Wall" (1997) a été réimprimé en 2010 dans un volume bilingue aux États-Unis par CC Marimbo Press. 

Azizaj est particulièrement connu pour sa traduction d'''Ulysse de James Joyce, pour laquelle il a également reçu la "Plume d'argent" du Ministère de la Culture albanais en 2004. En 2011, il a reçu le prix "Plume d'or" de la Fondation Mehr Licht! pour le meilleur essai de l'année. 

Azizaj est connu dans la presse littéraire pour ses romans à thème contemporain et pour son style unique en prose. Les textes d'Idlir Azizaj sont publiés et mises en scène en France.

 Œuvres 
 Romans 
 Syri në mur / Verbstones. Tirana, 1998.
 (Sans titre). Tirana, 1998.
 Quatre, ou un dernier film sur notre communisme. Zenit, Tirana, 2008.
 Mandakall, ou un trou percé dans la réalité ne se ferme point. Zenit, Tirana, 2009.
 Vous vouliez écrire une fugue. Zenit, Tirana, 2009.
 Le Dossier e/h. Tirana, 2009.
 Terxhuman. Zenit, Tirana, 2010.
 La journaliste culturelle se suicide, son âme en direction inconnue. Zenit, Tirana, 2011.
 Tandis que j'épie les querelles. Tirana, 2011.
 Don Kanun, ou doucement l'assassin s'endort dans l'embuscade. Zenit, Tirana, 2012.
 Syri në mur: Verbstones. CC Marimbo Press, Californie, 2015.
 Les Shakespearotes. Toena, Tirana, 2015.  (Plume d’or, prix National du Meilleur ouvrage de fiction, Ministère de la Culture) 
 L'ennemi du peuple innommable. Pika Pa Sipërfaqe, Tirana, 2017.

 Traductions littéraires 
 Gens de Dublin de James Joyce, 1997
 Kaddish d’Allen Ginsberg, 1999
 Ulysse de James Joyce, 2003 (Prix de La meilleure traduction, Ministère de la culture d'Albanie)
 William S. Burroughs, une anthologie, 2005
 Les souterrains de Jack Kerouac, 2007
 L'image et autres proses courtes de Samuel Beckett, 2013
 Bartleby de Herman Melville, 2015
 Van Gogh ou le suicidé de la société d’Antonin Artaud, 2016
 Voyage vers le Byzance, première anthologie albanaise de William Butler Yeats, préfacé par  James W. Flannery, Président de Yeats Society, Georgia, États-Unis.

 Prix 
 2004: Plume d'argent par la Ministrie de la culture d'Albanie pour la traduction en albanais du roman Ulysse 
 2011: Plume d'or de la fondation Mehr Licht! pour l'essai L'Excentrique albanais ou Notre incapacité politique à se tirer 
 2016: Meilleur ouvrage de l'année de la littérature albanaise' par la Ministrie de la culture d'Albanie pour le volume avec des romans dramaturgiques Shekspirotët 

 Mises en scène et performances de textes 

 Verbstones et cie, performance par le Théâtre des Égrégores, Montreuil, 2006
 Sous l’arbre de Noël, textes d'Azizaj (2011), chorégraphie Andrea Sitter, musique Christian Pacoud, Médiathèque Marguerite Duras, Bagnolet, 2012
 Voyage au pays du sang, pièce narrative d'Azizaj, mise en scène de Constantin Leu, Maison d’Europe et d’Orient, Paris, 2014 
 Tandis que j’épi les querelles, mise en scène tiré du roman, réalisé par Alban Beqiraj, Théâtre national du Kosovo, 2015
 Médée ou l’art de s’exiler, pièce d'Azizaj, mise en scène Alban Beqiraj, Théâtre municipal de Prishtina, Kosovo, 2017
 Medea oder die Kunst des Exils'', mise en scène Andreas Pronegg et Alban Beqiraj, Freies Theater Innsbruck, Autriche, 2018

Références

Liens externes 
  Résultats de recherche sur bukinist.al
  Résultats de recherche sur kultplus.com

Romancier albanais
Traducteur albanais
Naissance en juillet 1970